Антон Чехов, проект Q-056 — тип четырёхпалубных речных теплоходов, построенных для Советского Союза на верфи Österreichische Schiffswerften AG города Корнойбурга в Австрии в 1978—1979 годах. Является развитием проекта Q-040A (тип «Василий Суриков») с увеличением размерности и пассажировместимости.

Всего по заказу СССР было построено два судна этого типа. Контракт № 77-03/80010-111 на поставку двух судов нового проекта Q-056 в Советский Союз был заключён между австрийской верфью ÖSWAG и выступившим в качестве заказчика Всесоюзным объединением «Судоимпорт» был подписан 30 декабря 1975 года. 

Ни ранее, ни позднее в истории СССР и России отечественная судостроительная промышленность такие суда не строила. В то же время, в период развитого социализма,  стал возможен заказ в социалистических странах (ЧССР, ГДР) и даже на Западе целой флотилии из десятков трёх- и четырёхпалубных теплоходов, и уже начиная с 1974 года в СССР стали поступать «невиданные» по размеру, архитектуре и самое главное — комфорту речные круизные суда и лайнеры, для работы на регулярных пассажирских линиях. Суда, построенные ранее, включая трёхпалубные проекта 586 и проекта 26-37, не могли даже близко соперничать с ними. Суда данного проекта Q-056 стали флагманами советского и российского речного флота.

Район плавания теплоходов не ограничивался водными бассейнами разряда «О», а имел разряд «М» с ограничением высоты волны в 2 метра, что позволило ходить по штормовым Енисею и Ладожскому и Онежскому озёрам для работы на туристических маршрутах Москва—Санкт-Петербург.

Суда проекта 

Первое судно проекта сошло со стапелей верфи Österreichische Schiffswerften AG  Корнойбурга в Австрии в 1978 году. Теплоходы серии Q-056 назвали в честь великих русских писателей: первое судно — «Антон Чехов», а второе — «Лев Толстой». Теплоход «Антон Чехов» был приписан к Енисейскому речному пароходству его флагманом, с 2003 перешёл к Волжскому пароходству и Донинтурфлоту, совершив переход с Енисея на Волгу. Теплоход «Лев Толстой» был приписан флагманом Волжского пароходства.

Для размещения пассажиров на судне имеются оборудованные индивидуальными санитарными блоками (душ, туалет, умывальник), кондиционерами и телевизорами люксовые, полулюксовые, 1-, 2- и 3-местные каюты, при этом в каютах первых двух типов также имеется холодильник.
К услугам путешественников ресторан, 2 бара, музыкальный салон, конференц-зал, киноконцертный зал, парикмахерская, медицинский пункт, сувенирный киоск, гладильная комната, тренажерный зал и солярий с бассейном на солнечной палубе.

См. также 
 Василий Суриков (проект Q-040А)
 Владимир Ильич (проект 301)
 Валериан Куйбышев (проект 92-016)
 Дмитрий Фурманов (проект 302)
 Дунай (проект 305)
 Родина (проект 588)
 Октябрьская Революция (проект 26-37)
 Россия (проект 785)
 Сергей Есенин (проект Q-065)
 Байкал (проект 646)
 Максим Горький (проект Q-040)

Примечания

Ссылки 
 Теплоходы проекта Q-056
 Теплоход Антон Чехов на сайте оператора
 Проект Q-056
 Проект Q-056
 Информация о проекте Q-056
 Список и фото теплоходов проекта Q-056
 Фото теплоходов проекта Q-056

Речные пассажирские суда дальнего плавания
Теплоходы
Объекты, названные в честь Антона Чехова